Комп'ютерна система AN/FSQ-7, також відома як Semi-Automatic Ground Environment (SAGE)
 SAGE (трубопровід)